Змагання з хай-дайвінгу серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 3 і 5 серпня 2015. Загалом спортсмени виконали по п'ять стрибків з трампліна заввишки 27 метрів.

Результати
Раунди 1–3 розпочались 3 серпня о 14:00. Раунд 4 відбувся 5 серпня о 14:00. Раунд 5 розпочався 5 серпня о 14:50.

Примітки 

Чоловіки